Daniele Marcheggiani (1967) – attore e produttore cinematografico svizzero
 Filippo Marcheggiani (1976) – chitarrista, cantautore e arrangiatore italiano
 Umberto Marcheggiani (1943) – ex wrestler italiano

Pagine correlate
 Marchegiani